Aleksandar Mladenović – cestista serbo
 Bogdan Mladenović – calciatore serbo
 Dragan Mladenović – ex calciatore serbo
 Filip Mladenović – calciatore serbo
 Kristina Mladenovic – tennista francese
 Mladen Mladenović – ex calciatore croato
 Nemanja Mladenović – calciatore serbo
 Nenad Mladenović – ex calciatore serbo
 Siniša Mladenović – calciatore serbo